Banjariya peut faire référence à :
 Banjariya, un village du Népal situé dans le district de Bara ;
 Banjariya, un village du Népal situé dans le district de Nawalparasi.